Eminence ist der Name 

 einer brasilianischen Metal-Band aus Belo Horizonte, die im Jahr 1995 gegründet wurde, siehe Eminence

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Eminence (Arkansas), im Chicot County
 Eminence (Indiana), im Morgan County
 Eminence (Kentucky), im Henry County
 Eminence (Mississippi), im Covington County
 Eminence (Missouri), im Shannon County
 Eminence (New York), im Schoharie County
 Eminence (Texas), im Chambers County

im NRHP gelistete Objekte:
 Eminence Historic Commercial District, in Eminence, Kentucky, ID-Nr. 79000994
 Eminence Pike Tollhouse, in Shelbyville, Kentucky, ID-Nr. 88002892
 The Eminence, in Newton, Massachusetts, ID-Nr. 86001793